Васи́лий Ники́тович Про́хоров:
 Прохоров, Василий Никитович (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Прохоров, Василий Никитович (1924—1992) — Герой Социалистического Труда.